Питер «Пит» Солли (; 19 октября 1948, Лондон) — британский органист на органе Хаммонда и пианист. Номинант на премию «Грэмми» в качестве музыкального продюсера. Записывался с такими группами и исполнителями, как Эрик Клэптон, Эл Стюарт, Артур Браун и Whitesnake (играл в её составе с марта по июль 1978 года). В качестве продюсера сотрудничал с Тедом Ньюджентом, Oingo Boingo, Motörhead, , Jo Jo Zep with Des 'Animal' McKenna, , , Несокрушимым Эриком и др.

Биография 
В возрасте 13 лет поступил учиться в лондонский  и после его окончания стал сессионным музыкантом. В конце 1960-х годов он играл в The Thunderbirds, аккомпанирующей группе певца Криса Фарлоу, а также в аккомпанирующей группе Терри Рида, которая в 1968 году гастролировала по США вместе с The Rolling Stones и Cream. В 1969 году стал органистом группы The Crazy World of Arthur Brown, заменив в ней Винсента Крейна и играл с ней вплоть до её распада в 1970 году.

Также Солли был одним из основателей прогрессив-рок-группы Paladin, которая примечательна тем, что обложку их второго альбома Paladin Charge! сделал сам Роджер Дин. После распада группы в 1973 году, басист  присоединился к  и Стиву Гровсу в их группу .

После участия ещё в нескольких коллективах, в 1977 году он становится участником прогрессив-рок-группы Procol Harum, став в ней играть на органе и синтезаторе, (тем самым позволив  переключиться на бас-гитару). При его участии группа записала альбом  и отправилась в его тур-поддержку, после которого прекратила своё существование.

В 1980-е годы Солли начал писать ди-джинглы для различных телевизионных передач и для компаний, например для British Airway, BMW и Coca Cola. В это время он также стал заниматься продюсированием. Сотрудничал в качестве продюсера с такими австралийскими группами, как  (Don’t Throw Stones) и  (Screaming Targets, Hats Off Step Lively). Наиболее известной продюсерской работой Солли является сингл группы  1980 года — «», а за продюсирование альбома 1916 группы Motörhead он был номинирован на премию «Грэмми».

В 1997 году он ненадолго присоединился к группе Procol Harum, на время их концерта в Редхилле, а в 2004 году выступал вместе с их вокалистом Гэри Брукером на концерте в Гилфорде.

Солли имеет румынское происхождение; его бабушка и дедушка были родом из Румынии.
Его отец  был британским политиком и адвокатом.

Примечания

Ссылки 
 Procol Harum.com biography of Peter Solley
 Peter Solley’s home page

Персоналии по алфавиту
Музыканты по алфавиту
Родившиеся 19 октября
Родившиеся в 1948 году
Музыканты прогрессивного рока
Музыканты Whitesnake
Рок-клавишники Великобритании